Lyantonde (district), een district in Centraal-Oeganda
 Lyantonde (stad), de hoofdplaats van het Oegandese district Lyantonde